L'A1 Ethnikī 2015-2016 si è svolta dal 17 ottobre 2015 al 21 aprile 2016: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club greche e la vittoria finale è andata per la quarta volta consecutiva all'Olympiakos.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno; al termine della regular season:
 Le prime quattro classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in semifinali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare, così come la finale per il terzo posto, e finale scudetto, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le ultime tre classificate sono retrocesse in A2 Ethnikī.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti
All'A1 Ethnikī 2015-2016 partecipano dodici squadre di club greche. Un club avente diritto, il SAAK, ha rinunciato all'iscrizione, così come la neopromossa Asteras, favorendo i ripescaggi del Porfyras e dell'Aias Evosmou.

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Finale 3º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
Volley League (femminile)